Kuźnia (gromada) (powiat kaliski / pleszewski)
 Kuźnia Raciborska (gromada) (powiat raciborski)